Суде́йкин (в женском роде — Суде́йкина) — русская фамилия. Происходит от слова «судейка» (уменьшит. форма от «судья»), которым называли судей низших инстанций. Известные носители:

Судейкин 
 Судейкин, Власий Тимофеевич (1857—1918) — русский экономист, публицист и педагог; государственный деятель, сенатор.
 Судейкин, Георгий Порфирьевич (1850—1883) — жандармский подполковник, деятель политического сыска; отец художника Сергея Судейкина.
 Судейкин, Любим (Клим) Сергеевич — стольник, русский дипломат конца XVII — начала ХVІII вв.
 Судейкин, Сергей Юрьевич (1882—1946) — русский живописец и график, театральный художник.

